Larzac bezeichnet
 die südfranzösische Gemeinde Larzac im Département Dordogne
 eine Kalk-Hochebene in Südfrankreich, den Causse du Larzac
 ein französisches Flugzeugtriebwerk, das Snecma-Turbomeca Larzac